Okręty US Navy o nazwie USS "Grant" lub podobnych:

Grant